Le mot orque ou ork peut désigner :
 les épaulards, des cétacés marins ;
 les Orques d’Anglet, les joueurs d’une équipe de hockey sur glace.
 le surnom donné aux soldats russes par les Ukrainiens.

les orques, créatures imaginaires 
Le mot orque désigne également une créature imaginaire, une espèce humanoïde aux mœurs brutales, dans diverses fictions de fantasy :
 Les Orques apparaissant dans l’œuvre de J. R. R. Tolkien ;
 Orcs est le nom d’un cycle de fantasy de Stan Nicholls ;
 Les orcs issus du monde de Warcraft, créé par  ;
 Les Orques issus du monde de  ;
 Les Orks issus de l’univers de .

Toponyme
 Saint-Denis-d'Orques, une commune de la Sarthe ;
 Saint-Georges-d'Orques, une commune de l’Hérault.

Ork 
 Ork est un jeu vidéo de plate-forme développé par WJS Design et édité par Psygnosis en 1991.
 Ork est une bande dessinée de  Raphaël Castaniolo au scénario, dessins de Davis Jouvent, couleurs Color Twins, Soleil (éditeur) (1999).

Références

Orcs 
 Orcs!  est un film de  Andrew Black (sous le pseudonyme James MacPherson), 2011.